Víctor Osorio puede referirse a:

 Víctor Osorio Reyes, político chileno; o
 Víctor Osorio Alfaro, futbolista chileno.